Leces kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Leces, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Leces, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar